Ibingen steht für:
 den deutschen Namen der französischen Gemeinde Ibigny im Département Moselle
 den deutschen Namen der belgischen Gemeinde Aubange in der Provinz Luxemburg